Maurice Mignon (1882-1962), universitaire français.
 Maurice Mignon (1911-1986), résistant français.